Кильхберг:

 Кильхберг — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.
 Кильхберг — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.